Catena dell'Andolla – gruppo montuoso delle Alpi Pennine
 Pizzo d'Andolla – montagna più alta della Catena dell'Andolla